Grinch – postać fikcyjna, bohater książki
 Grinch: Świąt nie będzie – książka dla dzieci Dr. Seussa
 Jak Grinch ukradł święta / Grinch: Świąt nie będzie – film animowany z 1966 roku
 Grinch: Świąt nie będzie – film z 2000 roku
 Grinch – film animowany z 2018 roku